Варава Борис Панасович — український радянський діяч, новатор виробництва, депутат Верховної Ради УРСР 7-го скликання.
 Варава Георгій Микитович — лікар-стоматолог, доктор медичних наук (1985), професор (1987).
 Варава Марк — канадський політик українського походження.
 Варавва (Варава) Олекса Петрович — український письменник і поет.

Див. також 
 Варавва
 Варрава